La aproximación de Boussinesq puede referirse a varios conceptos de modelado, tal como lo presentó Joseph Boussinesq (1842–1929), un matemático y físico francés conocido por los avances en la dinámica de fluidos:
 Aproximación de Boussinesq (flotabilidad) para flujos impulsados por flotabilidad para pequeñas diferencias de densidad en el fluido.
 Aproximación de Boussinesq (ondas de agua) para ondas largas que se propagan en la superficie de una capa de fluido bajo la acción de la gravedad